In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la nazionale kazaka. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 20 maggio 2014.

Collegamenti esterni
 PLAYERS: international footballers of the Kazakhstan national football team Eu-football.info

 
Kazaka